La palabra apéndice se puede referir a:

 el anexo añadido al final de un documento;
 la pata, de los artrópodos;
 el apéndice vermiforme, un órgano vestigial en el reino animal que se encuentra conectado al ciego.

Enlaces externos